В одиночному розряді тенісного турніру Brighton International 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Яна Новотна здобула титул, у фіналі перемігши Гелену Сукову 6–7(4), 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 

 Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
 Яна Новотна (переможниця)
 Мері Джо Фернандес (1-ше коло)
 Анке Губер (2-ге коло)

 Забіне Гак (1-ше коло)
 Сабін Аппельманс (1-ше коло)
 Жулі Алар (півфінал)
 Чанда Рубін (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brighton International